Казьминка — название населённых пунктов в России:

 Казьминка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Казьминка — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.